Karen Barbat e Julia Mayr erano le detentrici del titolo, ma Mayr non ha partecipato. Barbat ha fatto coppia con Nikola Hofmanová, ma ha perso nei quarti di finale Marta Domachowska e Ioana Raluca Olaru.

Il doppio femminile del torneo di tennis AEGON Pro Series Glasgow 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Emma Laine e Kristina Mladenovic che hanno battuto in finale Yvonne Meusburger e Stephanie Vogt 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Emma Laine /  Kristina Mladenovic (campionesse)
 Nigina Abduraimova /  Tetjana Arefyeva (primo turno)

 Marta Domachowska /  Ioana Raluca Olaru (semifinali) 
 Yvonne Meusburger /  Stephanie Vogt (finale)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Glasgow 2011